Или има више значења:
 или, раставник везник у српском језику
 Или (река)
 Или (Ајова)
 Или (Минесота)
 Или (Невада)
 Или (Кембриџшир)